Otto Rieth (1858–1911) – niemiecki architekt, rzeźbiarz i malarz
 Otto Rieth (1871–1925) – niemiecki architekt, malarz i grafik, przedstawiciel secesji wiedeńskiej

Przypisy